Hadji – persona musulmana che ha completato con successo l'Ḥajj (pellegrinaggio alla Mecca)
 Mustapha Hadji – ex calciatore marocchino
 Samir Hadji – calciatore marocchino
 Youssouf Hadji – ex calciatore marocchino